
Molekulska formula -{C22H32O2}- se može odnositi na:
 Dokozaheksaenoinska kiselina
 Retinil acetat